Итальянская Формула-3 — чемпионат Формулы-3 проходивший в Италии с 1964 по 2012 гг.

Формула-3 традиционно считалась одной из ступеней на пути к Формуле-1 — большинство пилотов, как правило, профессиональные гонщики, а не любители и энтузиасты. Успех в Ф3 позволяет перейти в GP2, А1 Гран-При, провести тесты в Формуле-1 или вообще получить там место.

Наиболее примечательными являются 1980-е и начало 1990-х, когда практически все пилоты попадали в Формулу-1.

По состоянию на 2007 год, последним пилотом Итальянской Формулы-3, который перешёл в Формулу-1, был чемпион 1994 года Джанкарло Физикелла, который дебютировал в команде Minardi в . Также примечательны: успешный пилот World Sportscar Макс Анджелли (чемпион серии 1992) и Риккардо Патрезе.

Чемпионы

Источники 
 Итальянская Формула-3 на forix.com

Автогоночные серии, прекратившие существование